Zeyern kann meinen:

 Zeyern, Pfarrdorf des Marktes Marktrodach im Landkreis Kronach, Bayern
 Zeyern (Adelsgeschlecht), fränkisches Adelsgeschlecht
 Zeyern (Rodach), linker Zufluss der Rodach in Zeyern im Markt Marktrodach im Landkreis Kronach, Bayern